Николай Кузьмич Зайцев ( — ) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны. Генерал-майор.

Биография 
Николай Кузьмич Зайцев родился 7 декабря 1922 (по документам — 1920) года в деревне Мякишево (ныне — Нелидовский район Тверской области). Русский. Член КПСС.

В РККА с декабря 1939 года, призван Краснохолмским РВК Калининской области. В 1939—1941 годах учился в Хмельницком пулемётном училище, по окончании получил звание лейтенанта.

В годы войны 
Активный участник Великой Отечественной войны. Получил 3 ранения. Первое ранение получил в августе 1941 года. После лечения в госпитале откомандирован в Москву на командные курсы «Выстрел». После их окончания участвовал в выполнении задания по строительству оборонительных укреплений за Москвой (на случай сдачи Москвы).

Участвовал в боях за населённые пункты Калуга, Юхнов, Кондрово, Серпухов, р. Угра, Ульяновский район и Болоховский район Орловской области, в Городокской, Невельской, Белорусской, Восточно-Прусской, Кёнигсбергской наступательных операциях. Был ранен 27.7.1943, тяжело ранен 30 декабря 1943 и 15 октября 1944 года.
 Командир взвода, роты, адъютант старший 2-го стрелкового батальона 12-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3 Белорусского фронта, командир батальона 17-го гвардейского стрелкового полка
 Окончил войну в Кёнигсберге в звании майора.

После войны 
 1945—1947 командир стрелкового батальона 17-го гвардейского стрелкового полка 5-й гв. сд;
 офицер, старший офицер, заместитель начальника оперативного отдела штаба армии;
 1948—1951 учёба в военной академии имени М. В. Фрунзе, окончил с отличием.
 1951—1959 служба в составе группы советских войск в Германии, Магдебург, в звании подполковника, полковника
 1959—1961 учёба в Академии Генерального штаба в Москве, окончил с золотой медалью
 1961—1967 начальник штаба, заместитель командира отдельного ракетного корпуса в Забайкальском военном округе, г. Чита, участие в создании Ракетных войск стратегического назначения. Получил звание генерал-майора
 6.4.1967 — 16.7.1971 начальник Ростовского высшего военного командного инженерного училища (РВВКИУ) имени главного маршала артиллерии М. И. Неделина.

После службы в армии 
Работал в системе народного образования города Ростов-на-Дону, создал одну из лучших в СССР систем школьной начальной военной подготовки. Много лет был командующим городскими и областными юношескими военно-спортивными играми «Зарница» и «Орленок».

Генерал-майор Н. К. Зайцев умер 7 марта 1991 года. Похоронен на  Ростова-на-Дону.

Награды 
 Орден Красной Звезды (22.8.1943)
 Орден Отечественной войны II степени (28.3.1945)
 Орден Красного Знамени (27.4.1945)
 Орден Красной Звезды (26.10.1955)
 Орден Отечественной войны I степени (6.4.1985)
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Медали:
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (9.5.1945)
 «За взятие Кёнигсберга» (9.6.1945)
 «30 лет Советской Армии и Флота» (22.2.1948)
 «За боевые заслуги» (15.11.1950)
 «40 лет Вооружённых Сил СССР» (18.12.1957)
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7.5.1965)
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26.12.1967)
 «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6.4.1970)
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (25.4.1975)
 «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28.1.1978)
 «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (12.4.1985)
 «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28.1.1988)
 «Ветеран Вооружённых сил СССР»
 «За безупречную службу» I степени
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Семья 
Жена — Марина Аркадьевна, урождённая Конькова (3.5.1925 — 16.3.2000).

Память 
 На могиле (Северное кладбище, Ростов-на-Дону) установлен надгробный памятник.

Данные из военного билета 

Военный билет БН № 248348Зайцев Николай КузьмичЛичный № Д-184856
1. Число, месяц, год и место рождения 7 декабря 1920 года, деревня Мякишево Нелидовского района Великолуцкой области.
2. Национальность Русский
3. Военный билет выдан Октябрьским Районным военным комиссариатом города Ростова-на-Дону, 30 августа 1971 г.
4. Образование
 а) общее
 10 классов средней школы в 1939 г. в гор. Западная Двина
 б) военное
 Томское пехотное училище в 1941 г.
 Военная Академия имени Фрунзе в 1951 г.
 Военная Академия Генерального штаба в 1961 г.
5. Воинское звание Генерал-майор присвоено приказом СМ СССР № 215 от 22.02.1963 г.
6. ВУС 0001
7. Состав Командный
8. Запас 3 разряда
9. Военную присягу принял 23 февраля 1940 г.
10. Прохождение службы в Вооруженных силах Союза ССР с 20.12.1939 г. по 31.07.1971 г.

11. Участие в боевых действиях Участник Великой Отечественной Войны
 Северо-Западный фронт — командир пулемётного взвода, 26.6.1941 г. — 25.7.1941 г.
 Западный и Брянский фронт — адъютант старший, командир стрелкового батальона, 12.5.1942 г. — 12.10.1943 г.
 1-й Прибалтийский фронт — командир стрелкового батальона, 26.10.1943 — 30.12.1943 г.
 3-й Белорусский фронт — адъютант старший, командир стрелкового батальона 1.2.1944 — 22.4.1944 г.; 28.5.1944 — 22.10.1944; 1.1.1945 — 9.5.1945 г.
12. Уволен в запас 31.7.1971 г. приказом Министра Обороны Союза ССР № 0985 от 16 июля 1971 года по статье 59 пункт «б» с правом ношения военной формы одежды

Примечания

Литература 
 14.2 Начало десанта на косу. 14.3 Бои при высадке десанта // Военная история Пиллау.
 Бой батальона в укреплённом городе // Военно-исторический журнал. — 1965. — № 10.
 Форсирование пролива и бой за косу Фриш Нерунг // Военно-исторический журнал. — 1965. — № 5.

Ссылки 
 

Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Начальники военных вузов СССР
Ракетчики РВСН СССР и России
Начальники Ростовского военного института ракетных войск